Anculosa subglobosa är en snäckart som beskrevs av Thomas Say. Anculosa subglobosa ingår i släktet Anculosa och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
subglobosa